MODIS (Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer) is een apparaat aan boord van de Terra-satelliet (gelanceerd in 1999) en Aqua-satelliet (gelanceerd in 2002). Deze twee satellieten draaien meerdere keren per dag om de aarde, waardoor in 1 à 2 dagen de hele aarde is afgescand.

Het instrument vergaart data in 36 verschillende banden met verschillende resoluties. Deze data geeft, op grote resolutie (250, 500 of 1000 meter), gegevens over klimatologische parameters op aarde.

Externe links 
 NASA: MODIS
 Visible Earth: Laatste MODIS-beelden
 MODIS Rapid Response system (bijna directe beelden van de aarde)

Ruimtevaart
Meetinstrument
Optisch instrument